

Топоніми

Білгород-Дністровський
 Білгород-Київський

Бєлгород (Білгород)
 Білгород-Рязанський

Білгород

Астрономія 
 9612 Білгород — астероїд головного поясу, відкритий 4 вересня 1992 року.

Техніка 
 БС-329 «Білгород» (колишній К-329 «Білгород») — російський атомний підводний човен класу АПЧ «Антей», носій атомної торпеди «Посейдон».

Див. також 
 Белград (значення)